Henry Stuart ou Henry Stewart peut se référer à :

 Henry Stuart (vers 1495-1552), 1 Lord Methven, militaire écossais ;
 Henry Stuart dit Lord Darnley (1545-1567),  d'Albany et roi consort d'Écosse ;
 Henri-Frédéric Stuart (1594-1612), prince de Galles (1603-1612), fils aîné de Jacques  d'Angleterre ;
 Henri Benoît Stuart (1725-1807), cardinal et prétendant jacobite aux trônes anglais, écossais et irlandais ;
 Henry Stuart (1640-1660),  de Gloucester, frère cadet de Charles II et Jacques II d'Angleterre ;
 Henry Carter Stuart (1855-1933), homme politique américain, gouverneur de Virginie ;
Henry Stuart, avocat canadien et bâtonnier général du Bas-Canada ;
 Henry Stewart (v.1495-1553/4),  Methven, courtisan et administrateur écossais.